Pel·lícula:
Atlantique (pel·lícula), film de 2019 de Mati Diop

 Geografia:
Atlantique (Benín), departament de Benin